Strazhitsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Strazjitsa, kommun, Veliko Tarnovo, 
 Strazjitsa (ort), Veliko Tarnovo, Obsjtina Strazjitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar